Diepen steht für:

 Diepen (UR), einen Berg in den Schwyzer Alpen
 Tony van Diepen, einen niederländischen Leichtathleten